František IV. Gonzaga (7. května 1586 – 22. prosince 1612) byl mezi 9. únorem a 22. prosincem 1612 vévodou z Mantovy a Montferratu.

Život 
Narodil se v Mantově jako nejstarší syn vévody Vincenza I. a Eleonory Medicejské.

V roce 1607 věnoval Františkovi Claudio Monteverdi svou operu L'Orfeo. Titulní strana opery nese věnování "Al serenissimo signor D. Francesco Gonzaga, Prencipe di Mantoua, & di Monferato, &c."

František se stal po otcově smrti 9. února 1612 vévodou. 22. prosince 1612 zemřel bez mužského dědice. Jeho nástupcem se stal jeho mladší bratr Ferdinand.

Rodina 
19. února 1608 se v Turíně oženil s Markétou Savojskou, dcerou Karla Emanuela I. Savojského. Měli spolu tři děti, pouze jediná dcera se však dožila dospělosti:

 1. Marie (29. 7. 1609 Mantova – 14. 8. 1660 tamtéž)
 ⚭ 1627 Karel II. Gonzaga (22. 10. 1609 – 30. 8. 1631 Cavriana), vévoda z Mayenne, vévoda z Nevers a Rethelu (společně se svým otcem)
 2. Ludvík (27. 4. 1611 – 3. 9. 1612)
 3. Eleonora (12. 9. 1612 – 13. 9. 1612)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. května
Narození v roce 1586
Úmrtí 22. prosince
Úmrtí v roce 1612
Gonzagové
Markrabata z Montferratu
Muži
Narození v Mantově